Нко может означать:

 Нко — письменность, разработанная для языков манде в Западной Африке, а также литературный язык, использующий эту письменность.
 Нко — блок Юникода, содержащий символы письма нко.

НКО — аббревиатура:
 НКО — небанковская кредитная организация.
 НКО — некоммерческая организация.
 НКО СССР — Народный комиссариат обороны СССР.